Andrei Sokolov (Frankrijk) (1963), Russisch-Frans schaker
Andrei Sokolov (Letland) (1972), Lets schaker